Ад () — криминальная драма режиссёра Луиса Эстрады, сатирически трактующего тему наркотрафика и оргпреступности в Мексике. В кинотеатрах его посмотрело свыше 2 млн мексиканцев в 2010 году (второй по сборам) и первый в пиратском доступе.

Сюжет 
1990 год. Бенхамин «Бенни» Гарсия (), прощается со своей матерью и младшим братом, уезжая на заработки в США. После чего от него не было никаких известий на протяжении 20 лет. В конце концов он был депортирован в свою родную страну. По пути в свою деревню он был ограблен сперва бандитами, затем полицией. Возвратившись в дом без денег, он видит картину опустошения. Все — от священника до мэра города связаны с наркомафией. Ему предлагают заняться тем же. Сначала он сопротивляется, но не найдя нормально оплачиваемую работу, в итоге Бенни получает «классную работу», а заодно деньги, веселье и девочек. Но вскоре Бенни понимает, что криминальная жизнь это совсем не веселье.

Награды 
 Приз «Ариэль» в категории Лучший фильм, Лучший режиссёр, Лучший актёр второго плана, Лучший монтаж, Лучший звук, Лучший арт-дизайн, Лучший грим, Лучшие спецэффекты (2010).

Оценки критиков 
 Трэйси Вилкинсон (Лос Анджелес Таймс): «Фильм Эстрады противоречив и мрачен, в нём есть провокация и моменты смеха. Он рисует очень унылую картину нарковойны в Мексике и то, как она разрушает все стороны жизни страны. Фильм стал блокбастером в Мексике, получив признание критиков и негодование правительства.»

См. также 
 Новое мексиканское кино

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт фильма 

Кинокомедии Мексики
Кинокомедии 2010 года
Фильмы — лауреаты премии «Ариэль»
Нарковойна в Мексике